Temple Bar est un quartier du centre historique de Dublin.
 Temple Bar est un monument marquant la limite de la cité historique de Londres.
 Temple Bar est une revue littéraire britannique.